Call of Duty 4: Modern Warfare – strzelanka pierwszoosobowa z 2007 roku
 Call of Duty: Modern Warfare – reboot serii z 2019 roku